Les élections parlementaires polonaises de 1997 () se tiennent le  pour renouveler les deux chambres du Parlement polonais que sont la Diète et le Sénat.

Contexte

Mode de scrutin

Forces en présence

Campagne

Résultats

Sejm

Sénat

Notes et références

Pologne
1997
1997 en Pologne
Septembre 1997